Bingen am Rhein, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Bingen (Baden-Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Bingen (Noorwegen), een plaats in de Noorse gemeente Øvre Eiker
Bingen (Washington), een plaats in de Verenigde Staten
Een afkorting van bingewatchen